Вандмъюган (устар. Вандм-Юган) — река в России, протекает по Октябрьскому району Ханты-Мансийского АО. Впадает в реку Нягыньюган. Длина реки составляет 28 км. В период разлива (май—июль) около 14 км устья образуют озеро, ранее называемое Вандм-Тор.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020100112115300019559.

Примечания 

Притоки Нягыньюгана
Реки Октябрьского района (Ханты-Мансийский автономный округ)